Дмитрий Маркович:
 Маркович, Дмитрий Васильевич (1848—1920) — министр юстиции УНР.
 Маркович, Дмитрий Маркович (род. 1962) — российский физик, академик РАН.